HMS Liverpool può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Liverpool (1909) – incrociatore della Classe Town
HMS Liverpool (C11) – incrociatore della Classe Town
HMS Liverpool (D92) – cacciatorpediniere della Classe Type 42